Ляльвер — одна из вершин Безенгийской стены главного Кавказского хребта.

Ляльвер (4350 м) — самая западная вершина Безенгийской стены. Подъём с севера от перевала Нижний Цаннер по крутому снежно-ледовому склону, затем по скалам (с вершинной башни летят живые камни, особенно при таянии) (2A). Через Ляльвер ведут маршруты на пик Есенина, Гестолу (3Б), а также траверс всей стены и далее до Дыхтау (5Б). При необходимости на вершине возможна организация ночёвки.

Литература

См. также 
 Безенги (альплагерь)

Горные вершины Кабардино-Балкарии
Горные вершины Кавказа